Десятый Чемпионат Южной Америки был проведён в городе Сантьяго, столице  Чили. Он стартовал 12 октября 1926 года матчем  Чили  — Боливия, а завершился 3 ноября 1926 года матчем  Чили —  Парагвай.

Участники 
  Аргентина 
 Боливия
  Парагвай
  Уругвай
  Чили (организатор)

Составы команд

Матчи 
12 октября, 1926

12 октября, 1926

17 октября, 1926

20 октября, 1926

23 октября, 1926

24 октября, 1926

28 октября, 1926

20 октября, 1926

1 ноября, 1926

3 ноября, 1926

Турнирная таблица

Чемпион

Лучшие бомбардиры 

7 Голов
  Давид Арельяно

6 Голов
  Эктор Кастро
  Эктор Скароне

5 Голов
  Габино Соса

4 Гола
  Мануэль Рамирес

3 Гола
  Роберто Черро
  Бенхамин Дельгадо
  Пабло Рамирес

2 Гола
  Антонио Де Мигель
  Гильермо Субиабре
  Сеферино Рамирес
  Рене Борхас
  Сойло Сальдомбиде

Ссылки 
 ЧЮА на rsssf.com

Кубок Америки по футболу
1926 год в футболе
Октябрь 1926 года
Ноябрь 1926 года
Чемпионаты Южной Америки в Чили
1920-е годы в Чили
Международные спортивные соревнования в Сантьяго
Международные соревнования по футболу в Чили